Wurmberg kan verwijzen naar:

Een dorp in Baden-Württemberg, zie Wurmberg (dorp)
Een berg in Nedersaksen, zie Wurmberg (Harz)
Een kabelbaan in Nedersaksen, zie Wurmberg Seilbahn